Пы́жик:
 новорожденный северный олень, телёнок северного оленя до достижения возраста одного месяц (по другим классификациям — до полугода);
 на­зва­ние шку­ры (меха) и изделий из шкуры (меха) новорожденного те­лён­ка до линь­ки.

История 
В знаменитом произведении В. И. Даля указано что северный олень родится теленком, осенью он неблюй, или пыжик, а на лапландском берегу олений теленок родится пыжиком, с Ильина дня зовется чо́пурок. После выхода из класса «пыжик», согласно данной классификации, и до достижения одного года носит название неблю́й (неплюй). Остяки носили неплюйчатый треух, сшитый из шкур молодых оленей (олений телёнок, старее пыжика, до полугода), шкурой вверх. Выпороток — шкура недоношенного телёнка, извлечённого из утробы самки.

Мех пыжика также называется «пыжик», отсюда же происходит название различных изделий пыжиковая шапка,  пыжиковый воротник и так далее. Пыжик характеризуется пыш­ным и мяг­ким во­ло­ся­ным по­кровом, с бле­стя­щей уп­ру­гой ос­тью и гус­тым пу­хом. Ок­рас во­ло­ся­ного по­крова свет­ло-ко­рич­не­вый, тём­но-ко­рич­не­вый, од­но­тон­ный или пё­ст­рый в зависимости от масти животного. В за­ви­си­мо­сти от дли­ны ос­ти и гус­то­ты под­шёр­ст­ка вы­де­ля­ют три сор­та шкур пыжика. Шкур­ки пыжика в России за­го­тав­ли­ва­ют в районах раз­ви­то­го се­вер­но­го оле­не­вод­ст­ва. Выделка шкуры пыжика регламентирована ГОСТ 11026-64 «Шкуры телят северного оленя невыделанные (выпороток, пыжик, неблюй)». Из вы­де­лан­но­го ме­ха пыжика шьют куклянки, шап­ки, во­рот­ни­ки и другие из­де­лия. В Архангельском крае малахай, ушастая шапка, опушенная пыжиком называлась Бухара.

В Российской империи промысел пыжика относилось к звероловству и по сведениям Якутской ярмарки, на которую в 1900 году было доставлено оленьих пыжиков и выпороток 3 000, на сумму 41 000 рублей.

См. также 
 Мерлушка
 Поярок

Примечания

Литература 
 
 ГОСТ 11026-64. Шкуры телят северного оленя невыделанные (выпороток, пыжик, неблюй).
 
 
 Список ГОСТов/ГОСТ, ГОСТ Р (11000—11999)

Оленевые
Головные уборы
Русский национальный костюм